Le district de Xinshi (新市) est une subdivision administrative de la province du Hebei en Chine ;
 Le district de Xinshi (新市) est une subdivision administrative de la région autonome du Xinjiang en Chine.

Homonymie de toponyme